Hurricane Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hurricane Township (Cleveland County, Arkansas)
 Hurricane Township (Franklin County, Arkansas)
 Hurricane Township (Greene County, Arkansas)
 Hurricane Township (Saline County, Arkansas)
 Hurricane Township (Illinois) 
 Hurricane Township (Carroll County, Missouri)
 Hurricane Township (Lincoln County, Missouri)